Konstrukcijski element je dio konstrukcije koji prenosi sile. Skup konstrukcijskih elemenata sastavljenih u jednu cjelinu koja preuzima i prenosi sile nazivamo konstrukcijski sustav. Fizički je prepoznatljivi dio konstrukcije. To su na primjer stup, greda, ploča, pilot,
, pilon, zid, strop, balkon, streha, spojka za modul, krajnja spojka za modul, nosač, konzola, čelično uže (kabel, sajla), štap... Razmjerno je jednostavan sastavni dio konstrukcije koji se može analizirati kao neovisna cjelina. Konstrukcijske elemente s geometrijskoga stajališta razvrstavamo u:
 štapne elemente,
 plošne elemente i
 masivne elemente.

Izvori 

Građevinarstvo